A AASD (Associação Acadêmica Santos-Dumont) é uma organização sem fins lucrativos composta por alunos do ITA que tem por objetivo tornar a cultura de doações no ITA uma realidade e promover projetos para o desenvolvimento e fortalecimento da comunidade iteana.
Criada em 2008, a AASD tinha como objetivo prover suporte financeiro e jurídico às iniciatvas do ITA. No entanto, notou-se que poderia-se ampliar seu campo de atuação. Hoje, a associação trabalha em quatro frentes:
 Projeto de Alunos;
 Apoio às iniciativas;
 Reformas Estruturais no alojamento dos alunos (H8);
 Bolsas de estudos para estudantes do ITA sem condições financeiras.

Projetos Estruturais

Reforma do GAGA8
Por muitos anos, a sala de estudos do H8, o famoso Gaga8, esteve em situação precária. Cadeiras e mesas eram poucas e estavam em péssimo estado de conservação, havia muitas infiltrações e a distribuição dos móveis carecia de uma organização mais funcional.
Em 2011, crendo que o local em que os alunos do ITA passam muito do seu tempo não poderia se manter nesse estado, a AASD conseguiu reformar o Gaga8.
Com a doação de Sidney Breyer, turma de 1993, promoveu-se uma grande mudança no espaço. 
Hoje, o espaço conta com três divisões, uma para estudo em grupo, uma sala de aula, e uma para estudo individual e a para comportar a Biblita, biblioteca própria do H8, que guarda o acervo literário do alojamento. Antes da reforma, os alunos não viam na sala um lugar agradável para estudar e o uso se restringia a pequenos picos na época de provas, quando as cerca de quinze carteiras eram o bastante para a demanda. Atualmente, o uso é intenso durante todo o período letivo e, quando a demanda aumenta, a sala suporta bem até 85 alunos!
A reforma do Gaga8 é um momento histórico para a Cultura de Doações no Brasil, abrindo a perspectiva de que outras universidades também se desenvolvam com a ajuda de seus antigos alunos.

Cineclube
O Cineclube é um espaço reservado ao entretenimento dos alunos do ITA, uma sala de cinema no H8. No entanto, sua estrutura física era bastante precária. Graças a Turma de 1966 (T-66) reverteu-se esse quadro.
A sala agora conta com climatização, um projetor com tela para exibição e cadeiras amplas e confortáveis.

Quadra do C
Após a reforma da sala de estudos e do cineclube, a AASD deu mais um grande passo para a Cultura de Doações. Graças ao apoio da Turma de 1985 (T-85), realizou-se a reforma da quadra poliesportiva vizinha ao Bloco C do H8 (Quadra do C).
Após a essa reforma, tornou-s tradição a T-85 voltar ao H8, para jogar com os calouros. Isso reforça os laços dos ex-alunos com a instituição e permite o contato dos recém-chegados com pessoas que já passaram por a experiência de vida de estudar no ITA.

Projeto Bolsa
Diferentes perfis econômicos são comuns entre os alunos do ITA. Por isso, a AASD criou um projeto de bolsas para alunos que necessitassem de uma ajuda de custo. Esse projeto proporcionou um enorme ganho de qualidade de vida para esses alunos e permite que eles tenham mais tempo livre e menos preocupações para desenvolverem suas potencialidades.
O projeto despertou nesses bolsistas um grande sentimento de comunidade. Muitos dos bolsistas tem a intenção de, no futuro, quando estiverem estabilizados no mercado de trabalho, retribuir a ajuda que lhes foi oferecida. Isso criaria um ciclo virtuoso que ajudaria mais e mais o desenvolvimento dos alunos do ITA das próximas gerações.

IMC
A IMC (International Mathematics Competition) é a maior competição universitária de matemática do mundo. Com a ajuda da AASD, em 2012, 8 alunos do ITA conseguiram doações suficientes para participar da competição.  
Esse tipo de projeto estimula o aluno do ITA a buscar cada vez mais a excelência e a desenvolver o seu potencial intelectual.

Apoio às iniciativas do ITA
O apoio às iniciativas do ITA é a maior frente da AASD. Anualmente, a associação angaria doações que proporcionam incríveis oportunidades aos alunos do ITA. Abaixo algumas das iniciativas parceiras da AASD.

ITAndroids
  
A ITAndroids é a equipe do ITA que participa de diversas competições nacionais e internacionais de robótica.
Tendo sido campeã mundial na RoboChamps e campeã nacional em três categorias.
Em 2012, A ITAndroids foi à cidade do México disputar a RoboCup na categoria Soccer 2D e trouxe o melhor resultado de uma equipe brasileira da história.

ITA Baja
Essa iniciativa desenvolve um carro off-road para competições Baja SAE. O projeto vai desde o desenvolvimento e concepção até a construção do veículo. É uma excelente oportunidades aos alunos do ITA para ter contato com engenharia na prática e não se isolar apenas na teoria.
A iniciativa foi reestruturada recentemente e já obteve excelentes resultados como o 1º lugar na categoria Suspension e Traction e 2º lugar na categoria rampa na Competição Regional Sudeste.

AeroDesign ITA
O AeroDesign ITA está voltado para a formação de equipes campeãs no projeto SAE AeroDesign, no qual os estudantes envolvidos devem projetar, construir e voar aviões cargueiros rádio controlados. É uma das iniciativas de engenharia mais tradicionais do ITA e já angariou inúmeros prêmios. Em 2012, a equipe do ITA foi vice-campeã da competição internacional na Classe Open sediada em Marietta, nos EUA e, em 2015, conquistou pela sexta vez o primeiro lugar na competição brasileira.

RocketDesign
A IREC (Intercollegiate Rocket Engineering Competition) é uma competição universitária internacional de lançamento de foguetes que ocorre anualmente em Green River, Utah, EUA.
Pioneira, a RocketDesign enviou o primeiro grupo brasileiro para essa competição e conquistou o prêmio "Awards for Technical Excelence".
Em 2012, foi usado o foguete AIR (Avibras ITA Rocket), que demonstrou para o mundo a excelência do ITA e do Brasil na área da tecnologia.

Ver Também
ITA

Referência
Página Oficial da AASD

Página Oficial do AeroDesign ITA

Página Oficial da ITAndroids